24. Mistrzostwa Świata w Biathlonie Letnim odbyły w dniach 25 – 29 sierpnia 2021 w czeskim Nowym Mieście na Morawach.

Rozegrane zostały zawody dla seniorów oraz juniorów.

Zaplanowanych było 12 konkurencji: sprint kobiet i mężczyzn, bieg pościgowy kobiet i mężczyzn oraz super sprint dla seniorów i juniorów.

Program mistrzostw

Wyniki

Seniorzy

Super sprint kobiet 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 27 sierpnia 2021
 Początek: 14:35
 Źródło:

Super sprint mężczyzn 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 27 sierpnia 2021
 Początek: 17:25
 Źródło:

Sprint kobiet 
 Dystans: 6 km
 Data: 28 sierpnia 2021
 Początek: 15:45
 Źródło:

Sprint mężczyzn 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 28 sierpnia 2021
 Początek: 17:45
 Źródło:

Pościgowy kobiet 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 29 sierpnia 2021
 Początek: 15:30
 Źródło:

Pościgowy mężczyzn 
 Dystans: 10 km
 Data: 29 sierpnia 2021
 Początek: 17:15
 Źródło:

Juniorzy

Super sprint juniorek 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 26 sierpnia 2021
 Początek: 14:35
 Źródło:

Super sprint juniorów 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 26 sierpnia 2021
 Początek: 17:25
 Źródło:

Sprint juniorek 
 Dystans: 6 km
 Data: 28 sierpnia 2021
 Początek: 10:15
 Źródło:

Sprint juniorów 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 28 sierpnia 2021
 Początek: 12:00
 Źródło:

Pościgowy juniorek 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 29 sierpnia 2021
 Początek: 11:15
 Źródło:

Pościgowy juniorów 
 Dystans: 10 km
 Data: 29 sierpnia 2021
 Początek: 13:15
 Źródło:

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w biathlonie letnim
2021 w Czechach
2021 w sportach zimowych
Biathlon w Czechach